Карафа — столова посудина, зроблена зазвичай зі скла, кришталю, металу або кераміки, для подачі та зберігання напоїв.

 Альфонсо Карафа (1540—1565) — італійський кардинал.
 Андреа Карафа (? — 1526) — військовий діяч Неаполітанського королівства.
 Антоніо Карафа (1538—1591) — італійський кардинал.
 Вінченцо Карафа (1585—1649) — італійський єзуїт, генерал Товариства Ісуса в 1645—1649 роках.
 Деціо Карафа (1556—1626) — італійський кардинал та архієпископ.
 Діомед Карафа (1492—1560) — італійський кардинал та єпископ.
 Доменіко Карафа делла Спіна ді Траетто (1805—1879) — італійський кардинал та архієпископ.
 Карло Карафа (1517—1561) — італійський кондотьєр і кардинал-непот.
 Карло Карафа делла Спіна (1611—1680) — італійський кардинал.
 Маріно Карафа ді Бельведере (1764—1830) — італійський кардинал.
 Мікеле Енріко Карафа ді Колобрано (1787—1872) — італійський композитор.
 Олів'єро Карафа (1430—1511) — італійський кардинал та архієпископ.
 Оттавіано Карафа (? — 1666) — італійський єпископ, церковний адміністратор.
 Павло IV (в миру Джованні Петро Карафа,1476—1559) — Папа Римський (1555—1559).
 П'єр Луїджі Карафа (1581—1655) — італійський кардинал та єпископ.
 П'єр Луїджі Карафа (1677—1755) — італійський кардинал та архієпископ.
 Франческо Марія Карафа (1580—1642) — намісник Арагону та Наварри.

 Карафа — каплиця церкви Санта-Марія-сопра-Мінерва.
 Палац Діомедо Карафа — палац в Неаполі.

Див. також 
 Караффа
 Караф